Мехи́я () — испанская фамилия. Известные носители:
 Мехия, Александр (род. 1988) — колумбийский футболист.
 Мехия, Альваро (род. 1982) — испанский защитник, известный по выступлениям за «Реал» (Мадрид).
 Мехия, Давид (род. 1986) — мексиканский легкоатлет.
 Мехия, Дионисио (1907—1963) — мексиканский футболист.
 Мехия, Иполито (род. 1941) — доминиканский политик, президент в 2000-04 годах.
 Мехия, Камило (род. 1975) — американский военнослужащий, старший сержант национальной гвардии США.
 Мехия, Либорио (1792—1816) — южноамериканский военный и политический деятель.
 Мехия, Луис (род. 1991) — панамский футболист.
 Мехия, Натали (род. 1988) — американская певица и танцовщица.
 Мехия, Сэмми (род. 1983) — доминиканский баскетболист.
 Мехия, Хорхе Мария (1923—2014) — аргентинский куриальный кардинал.
 Мехия, Эдгар (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Мехия, Эпифанио (1838—1913) — колумбийский поэт и общественный деятель.
 Мехия, Эстанислао (1882—1967) — мексиканский композитор и музыкальный педагог.
 Мехия Лекерика, Хосе — латиноамериканский политик, оратор, креольский представитель в Кадисских кортесах.